Цезарий Кухарский (; ) — польский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Цезарий начал свою карьеру в польском клубе из 4 Лиги, «Орлента Лукув», за которую сыграл один сезон (1989/1990). В следующем сезоне (1990/1991) на 3 сезона перешёл в клуб из Второй лиги Польши, «Шерка Тарнобжег», с которым провёл 49 матчей и забил 20 голов.

В 1993 году Кухарский на два сезона перешёл в швейцарский «Арау», с которым сыграл 45 матчей и забил 18 голов. Оба сезона (1993/94 и 1994/95) с Цезарием «Арау» заканчивал на 4 месте в Суперлиги Швейцарии.

В 1995 году Цезарь вернулся в польскую Экстраклассу, где два сезона играл за «Легию». В сезоне 1996/97 Цезарь помог «Легии» выиграть национальный Кубок и Суперкубок Польши, а также занять второе место в Экстраклассе.

В 1997 году Кухарский сыграл 12 матчей и забил 2 гола за испанский «Спортинг» из города Хихон. В 1997 состоялось очередное возвращение в «Легию» на два сезона, проведя 21 матч и забив 2 гола. В последнем сезоне (1998/99) Легия заняла третье место в Экстраклассе.

В 1999 на один Цезарь на один сезон перешёл в клуб из Второй лиги Польши, ОКС Стомил, с которым сыграл 26 матчей и забил 8 голов. Стомил в том сезоне занял 8 место во Второй лиге. Уже в третий раз Цезарь вернулся на 3 сезона в «Легию» в 2000 году.

В 2002 году Кухарский помог «Легии» выиграть Экстраклассу и Кубок Экстраклассы, а в 2001 — занять третье место в Экстараклассе.

В сезоне 2003/04 выступал за греческий «Ираклис», с которым сыграл 15 матчей и забил 3 гола. В том сезоне «Ираклис» занял 8 место в Чемпионате и дошёл до 1/4 финала Кубка Греции.

В сезоне 2004/05 помог клубу из города Ленчна, «Гурнику», завоевать самое высокое за всю историю клуба место в Экстраклассе — 7 место. В 2005 году в четвёртый раз вернулся в «Легию». С ней он провёл один сезон (2005/2006), после чего окончил свою профессиональную карьеру.

Сборная 
За Сборную Польши Цезарий провёл 17 матчей и забил 3 гола. Входил в состав сборной на Чемпионате мира 2002, который проходил в Японии и в Южной Корее.

Личная жизнь 
После окончания спортивной карьеры создал свой сайт, а также имеет лицензию футбольного менеджера.

Является менеджером, в частности, Роберта Левандовского, Михала Кухарчика, Рафала Вольского и Гжегожа Крыховяка.

28 мая 2012 стал почетным гражданином города Тарнобжег.

Примечания

Ссылки 
 
 Eurosportsmanagement

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Гурник» Ленчна
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Ираклис»
Игроки ФК «Арау»
Игроки ФК «Стомиль»